Тлалајоте има више значења:

 Тлалајоте (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлалајоте (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику